Black Mesa (Arizona), een mesa gelegen in de Amerikaanse staat Arizona
 Black Mesa (computerspel), een computerspel uit 2012
 Black Mesa (Oklahoma), het hoogste punt in de Amerikaanse staat Oklahoma